Indestructible:

 Indestructible (альбом Art Blakey)
 Indestructible (альбом Disturbed)
 «Indestructible» (песня) титульная песня
 Indestructible (альбом Rancid)
 Indestructible!, альбом Anita O’Day
 Indestructible, альбом Four Tops